Стефа̀ния Ма̀рия Сальо̀меа Скварчѝнска, с родово име Стшелбѝцка () е полска литературна историчка и теоретичка, полонистка, театроложка, професор, преподавателка в Лвовския и Лодзкия университет, както и в Лодзкото филмово училище, член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките, деец на Армия Крайова.

Трудове 
 Ewolucja obrazów u Słowackiego (1925) – докторска дисертация
 Szkice z zakresu teorii literatury (1932)
 Teoria listu (1937)
 Z teorii literatury cztery rozprawy (1947)
 Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich, tom I (1948)
 Studia i szkice literackie (1953)
 Wstęp do nauki o literaturze, t. I-III (1954 – 1965)
 Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru“ (1957)
 Leona Schillera trzy inscenizacje „Nie-Boskiej komedii“ Zygmunta Krasińskiego (1959)
 Teoria badań literackich za granicą, t. I – II (1965)
 W kręgu wielkich romantyków polskich (1966)
 Wokół teatru i literatury (1970)
 Pomiędzy historią a teorią literatury (1975)
 Kierunki w badaniach literackich (1984)
 W orbicie literatury – teatru – kultury naukowej (1985)

Бележки 

Полски литературни историци
Полски литературни теоретици
Полски полонисти
Възпитаници на Лвовския университет
Възпитаници на Варшавския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели в Лодзкия университет
Преподаватели в Държавното висше филмово, телевизионно и театрално училище „Леон Шилер“
Членове на Полската академия на знанията
Член-кореспонденти на ПАН
Действителни членове на ПАН
Членове на Лодзкото научно дружество
Доктор хонорис кауза на Лодзкия университет
Членове на Съюза за въоръжена борба
Дейци на Армия Крайова
Починали в Лодз